Орла́н:

 Орланы () — род хищных птиц семейства ястребиных.

Техника 
 РА3 «Орлан» — российский дизель-поезд.
 «Орлан» — модель космического скафандра.
 «Орлан» — семейство российских БПЛА.
 «Орлан-3М» — беспилотный летательный аппарат.
 Орлан-85СТ — бортовая радиостанция МВ диапазона для самолётов гражданской авиации.

ВМФ 
 «Орлан» — российская подводная лодка типа «Барс».
 Крейсера проекта 1144 «Орлан» — серия атомных ракетных крейсеров производства СССР и России.
 Патрульные катера проекта «Орлан» — серия украинских патрульных катеров.

См. также 
 Орландо (значения)